Papoose steht für:

 Klischeebegriff für das indianische Kind, siehe Narraganset #Sprache
 Papoose (Rapper) (* 1978), US-amerikanischer Rapper
 Papoose Lake, ein ausgetrockneter See im militärischen Sperrgebiet Area 51, Nevada
 Papoose Range, ein Gebirgszug im Lincoln County, Nevada

Siehe auch: